Schalin är ett efternamn, som burits av bland andra:
Bengt Schalin, finländsk trädgårdsarkitekt
Fredrik Schalin (född 1964), svensk jurist
Greta Schalin (1897–1993), finländsk konstnär
Moa Li Lemhagen Schalin, svensk kostymdesigner
Olav Schalin (1894–1979), finländsk präst
Teodor Schalin, finländsk skulptör och målare

Se även
 Elisabeth Schalin, pseudonym för författaren Jean Bolinder